Яна Кей, (, настоящее имя — Яна Кивленика, , род. 20 апреля 1970 года, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская певица, композитор и автор песен. В дискографии Яны Кей альбомы на английском, русском, латышском, испанском и итальянском языках. Представляла Латвию на международном конкурсе Евровидение 2003 с песней , в составе трио . Является исполнительницей песни Медведица из музыки к фильму Похитители книг (саундтрек), совместно с Ильёй Лагутенко и группой Мумий Тролль. Одна из пионеров вокального направления в жанре Drum’n’bass и 2-step garage. Одна из немногих русскоязычных исполнительниц, чьи песни были в плей-листах английского BBC Radio 1.

Биография 
Родилась 20 апреля 1970 года в Риге.
Отец — Юрис Кивленикс (, родился 13 сентября 1948 года), по национальности — латыш.
Мать — Гита Кивленика (, родилась 2 апреля 1947 года), по национальности русская, по профессии — медсестра.
Родители Яны познакомились совсем юными в цирковой студии, оба увлекались спортом, акробатикой и гимнастикой.

Мама обратила внимание на музыкальность дочери ещё в раннем детстве и отдала маленькую Яну в возрасте 6 лет в музыкальную школу учиться игре на фортепиано, а через год, с 7 лет Яна стала заниматься ещё и в хореографической студии, в которой танцевала на протяжении 8 лет. В 16 лет с успехом окончила музыкальную школу, а по окончании средней общеобразовательной школы попыталась поступить на театральный факультет при Латвийской консерватории, но недобрала один балл. В этом же году поступила в Рижский техникум работников культуры и образования (ныне Балтийский колледж культуры), который окончила с отличием.

Музыкальная карьера Яны Кей началась в школьные годы: в старших классах она стала участницей школьного ансамбля, где играла на синтезаторе и одновременно была вокалисткой. После окончания школы ребята не бросили своё увлечение, а создали профессиональный бэнд и стали выступать на различных мероприятиях. С 1990 по 1994 годы выступала в мюзик-холлах Греции.
Профессиональную карьеру как автор своих песен и исполнитель начала в 1995 году, записав свою первую авторскую песню с британским саунд-продюсером Len Davies.
На 2019 год является автором более 100 собственных песен, не только для своего репертуара, но и для молодых исполнителей, таких как Markus Riva, Dina Kina, Katya Steff, Ольга Вершинская, Софья Юрова и др.
Является вокальным педагогом и продюсером. Работает в Риге и в Москве.

 1999: Получила награду «Стопудовый хит» от российского радио Hit FM за песню «Baby girl», совместно с исполнителем Fors. Клип на песню «Baby girl» находился в ротации MTV Russia.
 2000: Впервые приняла участие в латвийском национальном отборе Евровидения в год, когда Латвия начала своё участие в этом международном конкурсе. Три песни, написанные Яной, попали в финал национального отбора. В той гонке Яне Кей пришлось снять третью песню, и в конкурентной борьбе она уступила лишь Марии Наумовой и группе Brainstorm. Тогда в голосовании не принимали участие зрители, а судьбы конкурсантов решали только члены жюри. В 2000 году выходит дебютный альбом на английском языке «Loveland».
 2001: Снова попадает в финал национального отбора Евровидения с песней собственного сочинения, под названием «Falling into you».
 2002: Выпускает авторский альбом «Всё по-другому». Пластинка получит признание как в Латвии, так и за её пределами. Песня из этого альбома «Вспоминай меня» получит широкую популярность за рубежом, в различных ремиксах. Особенный резонанс получит версия в стиле drum’n’bass, которая была выпущена на виниле, при участии Sunchase, на американском лейбле Hostile.
 2003: С третьей попытки Яна Кей выигрывает национальный отбор Евровидения в составе трио F.L.Y. (совместно с двумя популярными латвийскими певцами — Лаурисом Рейниксом и Мартиньшем Фрейманисом) и представляет Латвию на 48-м международном конкурсе Евровидения. В том же году трио F.L.Y. выпустило студийный альбом на английском языке «Never look back».
 2006: Кей выпускает англоязычный альбом Magnetic, содержащий 2 диска: один аранжирован в стиле прогрессив-транс британским саунд-продюсером James Coyle, а второй диск, с теми же песнями, сделан в стиле хаус (продюсер DJ Noiz).
 2008: Яна Кей выиграла популярное в Латвии телевизионное шоу «Zvaigžņu lietus» () на канале LNT. Условиями шоу было участие профессиональных певцов в дуэтах с непрофессионалами. Яна выступала в дуэте с актёром Интарсом Решетиным. В дальнейшем в свет выйдет альбом Яны Кей и Интарса Решетина на латышском языке под названием Kaut kas starp mums… ().
 2014: Яна Кей открывает выставку своих картин под названием Anima Viva () и представляет одноимённый новый альбом на итальянском языке.
 2016: Участвовала в ТВ-шоу «Izklausies redzēts», латвийской версии телевизионного шоу международного формата «Your Face Sounds Familiar» или российского «Один в один!». Пела в образах Патрисии Каас, Ванессы Паради, Принса, Лорин, Рошин Мёрфи, Джамирокуай, группы Ленинград и других. Представила новую авторскую программу на русском языке с оркестром, дав серию концертов в Москве.

Дискография

Альбомы 
 Loveland (2000)
 Всё по-другому (2002)
 Never look back (в составе трио F.L.Y.) (2003)
 Magnetic (2006)
 Kaut kas starp mums… (с участием Intars Rešetins) (2009)
 Anima Viva (2012)

Синглы 
 My heart is your sweet home (1997)
 Let me fly with you away (1998)

1999 
 How can I forget? + Baby girl (с участием Fors) (1999)
 I Wanna B (1999)

2001—2002 
 Вспоминай меня (2001)
 Старая пластинка (2002)

2003 
 Tears in the rain (2003)
 Run away (2003)
 Hello from Mars (совместно с трио F.L.Y.) (2003)
 U & Me (совместно с Paul B) (2003)
 Sinergy EP (совместно с L.A. project) (2003)

2004 
 Remember me (совместно c Sunchase) (2004)
 Eyes of a perfect stranger (совместно с Alucard) (2004)

2008 
 Tears in the rain (совместно с Will Holland) (2008)
 Take me to your ride(2008)

2011 
 Weapon (совместно с Setrise) (2011)
 Plaoma (2011)

2012—2019 
 Deep dive (совместно с Alpha Duo) (2012)
 Forbidden (2013)
 Поедем в Сочи (2015)
 Монако (2015)
 Пламя горькой любви (2019)

Видеоклипы 
 Baby Girl (ft. Fors, реж. Дмитрий Смирнов) (1999)
 Прикоснись (реж. Дмитрий Смирнов) (2001)
 Вспоминай меня (ft. Ozols) Biotom (2001)
 Всё по-другому Biotom (2002)
 Tears in the rain Biotom (2003)
 Hello from Mars (трио F.L.Y.) (реж. Hindrek Maasik) (2003)
 Tev (реж. Дмитрий Смирнов) (2010)
 Paloma (реж. Дмитрий Смирнов) (2011)
 Hurts (реж. Markus Riva) (2011)
 Perfectly insane (реж. Дмитрий Смирнов) (2012)
 Kad nakts (реж. Markus Riva) (2012)
 Quanto Tempo (реж. Дмитрий Смирнов) (2012)
 Forbidden (реж. Дмитрий Смирнов) (2013)
 Пламя горькой любви (реж. Дмитрий Смирнов) (2019)

В рекламе 
 Лицо шведского дома моды , производящего купальные костюмы (2003)
 Официальный символ и рекламное лицо автомобиля MINI Cooper в Латвии (2005)
 Лицо рекламной компании Blend-a-med (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт